Kroyeria är ett släkte av kräftdjur. Kroyeria ingår i familjen Kroyeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Kroyeria